Хе́йли Бе́ннетт (, урождённая Хейли Лорейн Килинг (), род. 7 января 1988, , Флорида, США) — американская актриса.

Биография 
Хейли Беннет родилась в Форт-Майерс (Флорида) и выросла в Нейплсе. Она изучала музыку и актёрское мастерство в средней школе Бэррона Коллера. Посещала среднюю школу Стоу в Огайо. После окончания школы в 2005 году она и её мать переехали в Лос-Анджелес (Калифорния) в надежде успешно устроить карьеру.

Беннет получила роль среди 600 претенденток в своём дебютном фильме — поп-сенсации Коры Корман, романтической комедии 2007 года «С глаз — долой, из чарта — вон!», снимаясь вместе с Хью Грантом и Дрю Бэрримор. Также она уже подписала контракт с компанией Warner Brothers Pictures на съёмку в трёх фильмах.

Хейли появлялась в февральском номере журнала GQ за 2007 год в разделе GQ/Features.

В 2014 году снялась в фильме «Великий уравнитель». В 2016 году вышли фильмы с её участием — «Великолепная семёрка» и «Девушка в поезде».

В настоящее время Беннетт встречается с режиссёром Джо Райтом, от которого у неё есть ребёнок (род. в конце декабря 2018).

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Киноактрисы США